Ailly ist die Bezeichnung

mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Ailly im Département Eure
 Ailly-le-Haut-Clocher im Département Somme
 Ailly-sur-Noye im Département Somme
 Ailly-sur-Somme im Département Somme
 Ailly-sur-Meuse, ehemalige Gemeinde im Département Meuse

folgender Kantone in Frankreich:
 Kanton Ailly-le-Haut-Clocher im Département Somme
 Kanton Ailly-sur-Noye im Département Somme

folgender Personen:
 Charles d’Albert d’Ailly (1625–1698), französischer Adliger, Militär und Diplomat
 Pierre d’Ailly (1350/51–1420), französischer Kardinal und Theologe

Siehe auch:
 Ailly (Adelsgeschlecht)
 Aily